Olivella rufifasciatus är en snäckart. Olivella rufifasciatus ingår i släktet Olivella och familjen Olividae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
rufifasciatus